Сезон 2010/11 — 101-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 100-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига Европы УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2010/11
Fanclub Austria 80 — 2010/2011
Чемпионат Австрии 2010/11 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2010/11 на сайте AustriaSoccer.at
Лига Европы УЕФА 2010/11 на сайте AustriaSoccer.at

2010/2011
Аустрия Вена